MZI steht für:
 Mopti (IATA-Code), Flughafen in Mali

MZ-I steht für:
  (ISO-3166-2-Code), Provinz in Mosambik

mzi steht für:
 Ixcatlán (ISO-639-3-Code), eine der Sprachen des Mazatekischen in Mexiko

MZI